Pleuroceras – rodzaj wymarłego amonitu
 Pleuroceras – rodzaj grzybów